Almgren är ett svenskt efternamn.

Personer med efternamnet Almgren

 Anders Almgren (född 1968), fotbollsspelare, målvakt
 Anders Almgren (politiker) (född 1968), kommunstyrelseordförande i Lund
 Andreas Almgren (aktiv 1746–1768), hovjuvelerare
 Andreas Almgren (löpare) (född 1995), medeldistanslöpare

 Bertil Almgren, flera personer
 Bertil Almgren (industriledare) (1878–1940), industriledare
 Bertil Almgren (arkeolog) (1918–2011), arkeolog
 Bertil Almgren (förlagsman) (1932–2018), förlagsman
 Birgitta Almgren (född 1943), professor i tyska, forskare inom östeuropakunskap

 Carl Almgren (1863–1933), valthornist och militärmusiker
 Carl Eric Almgren (1913–2001), arméchef
 Cenneth Almgren (född 1963), kristen sångare, musiker, låtskrivare och ljudtekniker

 Daniel Almgren (född 1979), friidrottare, mångkampare

 Edvin Almgren (1884–1969), konservator, kyrkorestauratör och konstnär
 Efraim Almgren (1890–1975), metodistpastor
 Einar Almgren (1878–1971), tecknare och grafiker
 Erik Almgren, flera personer
 Erik Almgren (fotbollsspelare) (1908–1989), fotbollsspelare
 Erik Almgren (konstnär) (1910–2007), konstnär
 Esko Almgren (född 1932), finländsk politiker

 Fredrik Almgren, flera personer
 Fredrik Almgren (ämbetsman) (1840–1903), överdirektör och riksdagsman
 Fredrik Almgren (konstnär) (1877–1962), agronom och konstnär

 Gerd Almgren (1925–2008), journalist och filmforotgraf
 Gustav Almgren (1906–1936), fäktare
 Gösta Almgren (1888–1954), skulptör

 Harald Almgren (1909–1974), metallarbetare och politiker, socialdemokrat
 Hugo Almgren (1880–1962), målare och grafiker

 Jim Almgren Gândara (född 1986), musiker och låtskrivare
 Johanna Almgren (född 1984), fotbollsspelare
 John Almgren (aktiv på 1890-talet), löpare

 Karin Almgren (född 1952), justitieråd
 Karl Peter Almgren (1791–1863), rådman och riksdagsman i borgarståndet
 Keith Almgren (född 1957), populärmusikkompositör
 Knut Almgren (1806–1884), sidenfabrikant och riksdagsman i borgarståndet
 Kristian Almgren (1971–1994), barnskådespelare

 Lars-Olov Almgren (1926–2022), präst

 Martin Almgren (född 1987), sångare
 Mats Almgren (född 1940) , fysikalisk kemist

 Oscar Almgren, flera personer
 Oscar Almgren (arkeolog) (1869–1945), arkeolog.
 Oscar Almgren (politiker) (1842–1910), sidenfabrikant och risksdagsman

 Pelle Almgren (född cirka 1962), musiker

 Robert Almgren (född 1981), ideolog i Nationaldemokraterna

 Sara Almgren (född 1974), musiker
 Sigyn Almgren (1908–2002), läkare
 Sven Almgren, flera personer
 Sven Almgren (barnskådespelare) (född 1944)
 Sven Almgren (ämbetsman) (1887–1954)

 Tore Almgren (1935–2023), pianist och dirigent

 Uno Almgren (1887–1945), präst

Personer indelade efter verksamhetsområden

Kultur 
 Andreas Almgren, hovjuvelerare
 Cenneth Almgren, sångare
 Gösta Eugen Almgren, skulptör
 Keith Almgren, populärmusikkompositör
 Kristian Almgren, barnskådespelare
 Pelle Almgren, musiker
 Henrik Almgren, låtskrivare
 Charlotte Almgren, Singer/Songwriter
 Sara Almgren, musiker
 Sven Almgren, barnskådespelare
 Tore Almgren, pianist och dirigent

Sport 
 Anders Almgren, fotbollsspelare
 Daniel Almgren, friidrottare
 Gustav Almgren, svensk fäktare
 Johanna Almgren, fotbollsspelare
 John Almgren, löpare

Politik 
 Esko Almgren, finländsk politiker
 Fredrik Almgren, överdirektör och riksdagsman
 Harald Almgren, metallarbetare och riksdagsman (s)
 Karl Peter Almgren, rådman och riksdagsman i borgarståndet
 Knut Almgren (1806–1884), sidenfabrikant och riksdagsman i borgarståndet
 Oscar Almgren (1842–1910), sidenfabrikant och risksdagsman
 Robert Almgren, ideolog i Nationaldemokraterna

Övrigt 
 Bertil Almgren
 Bertil Almgren (1918–2011), arkeolog
 Birgitta Almgren, forskare inom östeuropakunskap och tyska
 Carl Eric Almgren (född 1913), arméchef
 Erik Almgren
 Karin Almgren, justitieråd
 Mats Almgren, svensk kemist
 Oscar Almgren (1869–1945), arkeolog.
 Sigyn Almgren, svensk läkare
 Sven Almgren (ämbetsman)

Svenska efternamn